

Pessoas
Bada (cantora)
Mãe Bada de Oxalá

Localidades

Bada Malhera

Outros
Bada (sistema operacional)

Desambiguação